Bene puede referirse a:

 Berzo, especie de planta herbácea del género Vicia en la familia Fabaceae
 Berzo Demo, localidad y comuna italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía.
 Berzo Inferiore, localidad y comuna italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía.
 Berzo San Fermo, localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía.